Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1996/1997 – 54. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu Zdobywców Pucharów 1997/1998. Tym razem trofeum wywalczył VfB Stuttgart. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 9–11 sierpnia 1996
 Runda 2: 31 sierpnia–2 października 1996
 Runda 3: 22 października–12 listopada 1996
 Ćwierćfinał: 12 listopada 1996–19 lutego 1997
 Półfinał: 15–16 kwietnia 1997
 Finał: 16 czerwca 1997 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 9 do 11 sierpnia 1996 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano od 31 sierpnia do 2 października 1996 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano od 22 października do 12 listopada 1996 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano 12 listopada 1996 i 19 lutego 1997 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 15 i 16 kwietnia 1997 roku.

|}

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w Niemczech
1997 w Niemczech
!